dramat – jeden z trzech rodzajów literackich
 dramat właściwy – jeden z głównych gatunków dramatycznych
 dramat – gatunek filmowy

Zobacz też